Агва Амарга има више значења:
 Агва Амарга (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Амарга (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Амарга (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Амарга (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Амарга (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Амарга (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Амарга (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Амарга (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Амарга (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Амарга, Лас Харитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику